Bingham – miasto w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
Miejscowości w USA:
 Bingham – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 Bingham – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Bingham – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
Gminy w USA:
 Bingham (ang. Bingham Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
 Bingham (ang. Bingham Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Bingham (ang. Bingham Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Bingham (ang. Bingham Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Bingham (ang. Bingham Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Leelanau
 Bingham (ang. Bingham Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Orange
 Bingham (ang. Bingham Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Bingham (ang. Bingham Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bingham (ang. Bingham County) – w stanie Idaho